Jayapura puede significar:

 Jayapura, Indonesia la capital de la provincia de Papúa.
 Jayapura el nombre de la regencia (kabupaten), con su capital en Sentani, a 33 km de la ciudad de Jayapura. Su tamaño es de 61.493 km²; tiene 24 distritos (kecamatan) y 261 villas. El área posee monumentos megalíticos.
 Jayapura, Sri Lanka una villa en la secretaría divisional Thampalagamuwa del distrito Trincomalee. La villa de Jayapura tenía una población de 204 familias en 1980.